Il doppio maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Darren Cahill e Mark Kratzmann che hanno battuto in finale Joey Rive e Bud Schultz 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Peter Doohan /  Rick Leach (primo turno)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (campioni)

 Tom Nijssen /  Huub van Boeckel (primo turno)
 David Macpherson /  Simon Youl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New South Wales Open 1988